Występy pierwszej drużyny Mazura Ełk w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Klub w rozgrywkach ligowych

Sezon po sezonie 

Czwarty poziom rozgrywek
 od 1995/96 nosił nazwę liga okręgowa
 od 1996/97 do 2007/08 nosił nazwę IV liga
 od 2008/09 nosił nazwę III liga

Mazur w tabelach

1946 – 1967 – trzeci poziom i baraże o awans do II ligi

1967/68 – 1975/76 – nieudane przygody z III ligą

1976/77 – 1986/87 – III liga, najlepsze lata Mazura

1987/88 – 1994/95 – ostatnie lata w III lidze i spadek

1995/96 – 2011/12 – niższe ligi 

2008/09 – IV liga (grupa warmińsko-mazurska)

Mazur w sezonie 2008/09 strzelił najwięcej goli spośród wszystkich czwartoligowych drużyn w kraju. Lista najskuteczniejszych drużyn IV-ligowych sezonu 2008/09 oraz liczba strzelonych bramek:

2009/2010 – III liga polska w piłce nożnej, grupa podlasko-warmińsko-mazurska

2010/11 – III liga polska w piłce nożnej, grupa podlasko-warmińsko-mazurska

2011/12 – IV liga polska w piłce nożnej, grupa warmińsko-mazurska

Klub w Pucharze Polski

Na szczeblu centralnym 
 1954/55:
 1. runda (1/64 finału): Mazur Ełk 2:1 Okęcie Warszawa
 2. runda (1/32 finału): Mazur Ełk 3:2 Kolejarz Łódź

 1961/62:
 1. runda: Mazur Ełk 5:1 Cukrownik Pszenno
 2. runda: Świt Skolwin 2:3 Mazur Ełk
 1/16 finału: Mazur Ełk 0:8 (0:1) Ruch Chorzów

 1962/63:
 1. runda (1/64 finału): Warta Poznań 3:2 (po dogrywce) Mazur Ełk

 1963/64:
 1. runda (1/64 finału): Sokół Ostróda 0:1 Mazur Ełk
 2. runda (1/32 finału): Mazur Ełk 0:1 (po dogrywce) Arka Gdynia

 1965/66:
 1. runda (1/64 finału): RKS Błonie 0:1 Mazur Ełk
 2. runda (1/32 finału): Mazur Ełk 1:2 (po dogrywce) Lechia Gdańsk

 1967/68:
 1. runda (1/32 finału): Mazur Ełk 0:1 Arka Gdynia

 1968/69:
 1. runda: Mazur Ełk 5:0 Arka Gdynia
 1/16 finału: Mazur Ełk 0:0 po dogrywce, karne: 4:6 Gwardia Warszawa

 1981/82:
 1. runda: Narew Ostrołęka 4:2 Mazur Ełk

 1983/84:
 1. runda: Mazur Ełk 2:1 Mławianka Mława
 2. runda: Mazur Ełk 1:2 (po dogrywce) Olimpia Elbląg

 1984/85:
 1. runda: Jagiellonia II Białystok 2:1 Mazur Ełk

 1994/95:
 1. runda: Jeziorak Iława 3:0 (wo) Mazur Ełk

 1997/98:
 Runda wstępna: Urząd Celny Białystok 5:3 Mazur Ełk

 1998/99:
 1. runda: Mrągowia Mrągowo 5:4 (po dogrywce) Mazur Ełk

Na szczeblu regionalnym 
 2001/2002 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 4. runda: Druglin Rożyńsk 0:9 Mazur Ełk
 5. runda: Rominta Gołdap 2:3 Mazur Ełk
 6. runda (1/16 finału): Mazur Ełk 3:0 (wo) Czarni Małdyty
 1/8 finału: Mazur Ełk 8:2 Orlęta Reszel
 1/4 finału: Mazur Ełk 4:1 Start Nidzica
 1/2 finału: Mazur Ełk 1:5 Polonia Elbląg

 2002/2003 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 3. runda: wolny los
 4. runda: Nida Ruciane-Nida 0:3 Mazur Ełk
 5. runda: Mazur Ełk 7:0 Płomień Znicz Biała Piska

 2003/2004 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 4. runda: Czarni Olecko 2:4 Mazur Ełk
 5. runda: Mazur Pisz 0:5 Mazur Ełk
 1/8 finału: MKS Szczytno 2:0 Mazur Ełk

 2004/2005 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 5. runda: Łyna Sępopol 2:3 Mazur Ełk
 6. runda: Rominta Gołdap 1:2 (po dogrywce) Mazur Ełk
 1/8 finału: Pisa Barczewo 1:2 Mazur Ełk
 1/4 finału: Mazur Ełk 0:2 Olimpia Elbląg

 2005/2006 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 5. runda: Czarni Olecko 2:2 po dogrywce, w karnych 3:5 Mazur Ełk
 1/16 finału: Granica Kętrzyn 3:0 Mazur Ełk

 2006/2007 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 5. runda: Mazur Ełk 4:1 Olimpia Miłki
 6. runda: Mazur Ełk 1:0 Czarni Stars Olecko
 1/8 finału: Mazur Ełk 0:0 po dogrywce, w karnych 3:2 Mrągowia Mrągowo
 1/4 finału: Mazur Ełk 1:4 Jeziorak Bi-es Iława

 2007/2008 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 4. runda: Mazur Pisz 1:0 Mazur Ełk

 2008/2009 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 4. runda: Serwis Ogumienia Bartoszyce 1:4 (po dogrywce) Mazur Ełk
 5. runda: Iskra Narzym 0:2 Mazur Ełk
 1/8 finału: Mazur Ełk 3:1 (po dogrywce) Huragan Morąg
 1/4 finału: Zatoka Braniewo 5:1 Mazur Ełk

 2009/2010 – grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN:
 1/32 finału: Łyna Sępopol 1:6 Mazur Ełk
 1/16 finału: Mazur Ełk 0:1 Mrągowia Mrągowo (mecz w Mrągowie, Mazur gospodarzem)

Bilans spotkań z poszczególnymi drużynami

Bilans spotkań ligowych od sezonu 2002/2003

Bilans spotkań barażowych o II ligę 
Poniższa tabela zawiera bilans spotkań barażowych o II ligę z poszczególnymi drużynami z pięciu sezonów, w których Mazur uczestniczył w barażach: 1959, 1962, 1962/63, 1963/64, 1964/65.

Bilans spotkań pucharowych na szczeblu centralnym

Bilans spotkań pucharowych na szczeblu regionalnym

Przypisy

Bibliografia 
 
 http://mogiel.net/
 90minut.pl
 http://vegoria.futbolowo.pl/vegoria/?p=11
 http://www.jagiellonia.neostrada.pl/index.html
 
 

Mazur Ełk
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej